Кабесон () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кабесон, Антонио де (ок. 1510—1566) — испанский композитор и органист.
 Кабесон, Хавьер Муньос (род. 1992) — испанский гандболист.

Топоним 
 Кабесон-де-Вальдерадуэй — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабесон-де-Камерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос.
 Кабесон-де-Льебана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Кабесон-де-Писуэрга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабесон-де-ла-Саль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Кабесон-де-ла-Сьерра — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабесон-Пик — вулкан в штате Нью-Мексико, США.